Вергара (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гипускоа в составе автономного сообщества Страна Басков.

Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альто-Дева. Занимает площадь 75,97 км². Население — 14637 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

История 
Город основан в 1268 году.

Известные жители 
Арриага, Пабло Хосе де — испанский монах, миссионер-иезуит в Южной Америке, Перу.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Муниципалитеты Гипускоа